Sullivan puede referirse a:

Antroponimia 
	
 Sullivan (apellido), apellido inglés.

Toponimia 

 Sullivan (condado de Jefferson, Wisconsin), pueblo de Wisconsin, Estados Unidos.
 Sullivan (Illinois), ciudad de Illinois, Estados Unidos.
 Sullivan (Indiana), ciudad de Indiana, Estados Unidos.
 Sullivan (Maine), pueblo de Maine, Estados Unidos.
 Sullivan (Misuri), ciudad de Misuri, Estados Unidos.
 Sullivan (Nueva York), pueblo de Nueva York, Estados Unidos.
 Sullivan (Nuevo Hampshire), pueblo de Nuevo Hampshire, Estados Unidos.
 Sullivan (Wisconsin), villa de Wisconsin, Estados Unidos.
 Sullivan City (Texas), ciudad de Texas, Estados Unidos.
 Condado de Sullivan, varios condados de Estados Unidos.
 Condado de Sullivan (Indiana), condado de Indiana, Estados Unidos.
 Condado de Sullivan (Misuri), condado de Misuri, Estados Unidos.
 Condado de Sullivan (Nueva York), condado de Nueva York, Estados Unidos.
 Condado de Sullivan (Nuevo Hampshire), condado de Nuvo Hampshire, Estados Unidos.
 Condado de Sullivan (Pensilvania), condado de Pensilvania, Estados Unidos.
 Condado de Sullivan (Tennessee), condado de Tessessee, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan, varios municipios de Estados Unidos.
 Municipio de East Sullivan (condado de Sharp, Arkansas), un municipio de Arkansas, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan (condado de Ashland, Ohio), un municipio de Ohio, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan (Dakota del Norte), un municipio de Dakota del Norte, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan (condado de Grant, Kansas), un municipio de Kansas, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan (condado de Livingston, Illinois), un municipio de Illinois, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan (condado de Moultrie, Illinois), un municipio de Illinois, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan (condado de Muskegon, Míchigan), un municipio de Míchigan, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan (condado de Polk, Minnesota), un municipio de Minnesota, Estados Unidos.
 Municipio de Sullivan (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio de Pensilvania, Estados Unidos.
 West Sullivan (Misuri), pueblo de Misuri, Estados Unidos.

Obras 

 El milagro de Ana Sullivan (1962), película estadounidense dirigida por Arthur Penn.
 El milagro de Ana Sullivan (obra de teatro) (1959), obra de teatro del escritor William Gibson.
 Los viajes de Sullivan (1941), película cómica estadounidense.

Otros 

 Calle Sullivan, calle de Nueva York, Estados Unidos.
 Chloe Sullivan, personaje ficticio de la serie de televisión Smallville.
 Hermanos Sullivan, cinco hermanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial en el hundimiento del USS Juneau.
 Teatro Ed Sullivan, teatro de Nueva York, Estados Unidos.
 Kenneth J. Sullivan, personaje ficticio del videojuego Resident Evil.
 Vernon Sullivan, seudónimo del escritor y músico francés Boris Vian (1920-1959).